Верте́й-д'Ажене́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 510 км на південь від Парижа, 90 км на південний схід від Бордо, 34 км на північний захід від Ажена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 209 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 481,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Офіційний сайт
 Вертей-д'Ажене на сайті французького Національного інституту географії
 Вертей-д'Ажене на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вертей-д'Ажене на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вертей-д'Ажене на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вертей-д'Ажене на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот і Гаронна